Зиро (Ziro):
 Зиро — провинция в Буркина-Фасо
 Зиро — город в индийском штате Аруначал-Прадеш